O Esporte Clube Lutador Gaúcho é um clube de futebol brasileiro da cidade de Mostardas, no litoral do Rio Grande do Sul. Seu brasão é um trevo de 4 (quatro) folhas e suas cores são verde e amarelo. Seu primeiro presidente foi Joaquim Osório Velho.

Títulos

Estaduais
 Campeonato Citadino de Mostardas: 4 vezes

Lutador Gaucho
Lutador Gaucho
Esporte de Mostardas
Fundações no Brasil em 1943